Klio – w mitologii greckiej muza historii
 Klio – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Klio – planetoida o numerze katalogowym 84
 „Klio” – czasopismo historyczne

Zobacz też 

 Nagroda Klio – nagroda nadawana za wybitny wkład w badania historyczne
 Clio